Новома́рковка () — село в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальное образование «Село Новомарковка» со статусом сельского округа (соответствующий 3-ему уровню административно-территориальной единицы).

 Код КАТО — 114651100.
 Код КАТО АТЕ — 114651000.

География 
Село расположено в юго-западной части района, на расстоянии примерно 57 километров (по прямой) к западу от административного центра района — города Ерейментау.

Абсолютная высота — 270 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,0°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,2°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,6°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 400 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: аул Акмырза — на юго-востоке.

Близ села проходит автодорога республиканского значения — Р-4 «Астана — Ерейментау — Шидерты».

История 
В 1989 году село являлось административным центром Новомарковского сельсовета (сёла Новомарковка, Каражар, Кенетколь).

В периоде 1991—1998 годов:

 Новомарковский сельсовет был преобразован в Новомарковский сельский округ в соответствии с реформами административно-территориального устройства Республики Казахстан;
 сёла Каражар было переведено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных в связи с выездом жителей.

Решением Акмолинского областного маслихата, акима Акмолинской области от 12 апреля 2001 г. N С-7-11 — село Кенетколь было переведено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных в связи с выездом жителей.

В связи с этим, согласно закону Республики Казахстан касаемо административно-территориального устройства, Новомарковский сельский округ был преобразован (упразднён) и переведён в категорию села Новомарковка с образованием отдельного административно-территориального образования (сельского акимата) «Село Новомарковка» на базе Новомарковского сельского округа соответственно.

Население 
В 1989 году население села составляло 2462 человека (из них русские — 39 %, казахи — 28 %).

В 1999 году население села составляло 2166 человек (1100 мужчин и 1066 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1826 человек (917 мужчин и 909 женщин).

Религия 
Православные храмы

Новомарковка административно относится к Восточному городскому благочинению Кокшетауской и Акмолинской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви (МП).

Улицы 

 ул. Алексея Камышного
 ул. Аманжола Каликова
 ул. Ардагер
 ул. Достык
 ул. Жастар
 ул. Кеноткель
 ул. Селетинская
 ул. Целинная
 ул. Якова Киселева

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района